Château de l'Étang (Audigny)
 Château de l'Étang (La Chaussade)
 Château de l'Étang (Marnes-la-Coquette)
 Château de l'Étang (Saint-Cosme-en-Vairais)